VIM ou Vim peut désigne :
 Vim, un logiciel éditeur de texte avancé dérivant de Vi ;
 véhicule d'intervention médicalisé, un terme désignant parfois les véhicules radio-médicalisés en Belgique ;
 vêtement image de marque, un terme désignant un vêtement portant un logo ou autre signe distinctif d'un organisme ;
 , un standard de messagerie électronique ;
 Vim, une marque de produit de nettoyage fabriqué par Unilever ;
 Vim, un prénom ;
 Vim Comedy Film Company, une société de production cinématographique américaine créée en 1915 et disparue en 1917 ;
 vocabulaire international de métrologie, le nom abrégé de l'ouvrage Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie (International vocabulary of metrology en anglais).